

Geografia 
 Seibert – centro abitato nella contea di Kit Carson dello Stato del Colorado, Stati Uniti d'America

Persone 
 Austin Seibert – giocatore statunitense di football americano
 Florence B. Seibert – biochimica e scienziata statunitense
 Fred Seibert – imprenditore e produttore televisivo statunitense
 Michael Seibert – ex danzatore su ghiaccio statunitense